Нарсисо Мендоза има више значења:

 Нарсисо Мендоза (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нарсисо Мендоза, Чилапиља 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нарсисо Мендоза, Ла Ардиља (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нарсисо Мендоза (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику